Kill Your Darlings steht für:

 Kill Your Darlings (2004), US-amerikanischer Kurzfilm 
 Kill Your Darlings (2006), schwedischer Spielfilm von Björne Larson 
 Kill Your Darlings – Junge Wilde, US-amerikanischer Spielfilm von John Krokidas aus dem Jahr 2013
 Kill Your Darlings (Album), Musikalbum von David Geraghty (2007)
 Kill Your Darlings (Magazin), australisches Literaturmagazin